Генеральная Прокуратура Республики Казахстан () — подотчетный Президенту Республики Казахстан государственный орган, осуществляющий высший надзор за точным и единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на территории Республики, за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, административного и исполнительного производства.

История 
13 июля 1922 года на 2-м созыве 3-й сессии КазЦИКа в структуре Народного комиссариата юстиции была организована государственная прокуратура. Народный комиссар юстиции выполнял функции прокурора республики. 

В 1933 году при Наркомюсте было образовано управление прокуратуры, ставшее относительно самостоятельным. Впервые в ее истории функции прокурора и Народного комиссара юстиции были разделены.

В 1937 году была принята Конституция Казахской ССР. С этого момента начался этап дальнейшего развития и укрепления прокуратуры, которая полностью отделилась от Наркомюста в ноябре 1937 года согласно приказу и стала функционировать как самостоятельная структура правоохранительных органов республики.

После получения независимости Казахстаном в 1991 году прокуратура сыграла огромную роль в становлении государственности страны. Начиная с этого периода, Прокуратурой Казахстана руководили 9 человек.

Руководители

Казахская ССР

Казахстан 

C 1996 года издаётся журнал «Закон и время» () — официальный печатный орган Генпрокуратуры Казахстана.

Структура 
На 2020 год:
 Генеральная прокуратура РК 1-служба 
 Главная транспортная прокуратура 
 Главная военная прокуратура РК 
 Центр правоохранительных услуг 
 Служба специальных прокуроров 
 Служба уголовного преследования 
 Служба по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением 
 Аппарат ГП РК 
 Департамент внутренних расследований 
 Департамент кадрового развития 
 Департамент стратегического развития 
 Департамент международного сотрудничества 
 Департамент финансов 
 Управление координации нормотворческой деятельности 
 Управление информационной безопасности 
 Управление по обращениям и делопроизводству 
 3-Служба по защите общественных интересов 
 Управление по защите государственных секретов 
 Управление внутреннего аудита 
 Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 
 Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 
 Управление материально-технического обеспечения при ГП 
 ГУ "ХОЗУ при ГП РК"

Ведомственные награды 
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 155 «О вопросах государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, Конституционного Совета Республики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований» ведомственные наградами Генеральной прокуратуры Республики Казахстан считаются:
 Медали:
 «Прокуратура ардагері» (Ветеран прокуратуры);
 «Мінсіз қызметі үшін» (За безупречную службу) I, II, III степеней;
 «Халықаралық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін» (За вклад в развитие международного сотрудничества).
 Нагрудные знаки:
 «Прокуратураның құрметті қызметкері» (Почётный работник прокуратуры);
 «Прокуратура уздігі» (Отличник прокуратуры) I, II степеней.

Карта преступности 
Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры создали карту преступности Казахстана. Там отмечены все дома и улицы всех городов и районных центров Казахстана. Создан 2016 год

Скандалы 
В 2018 году Прокуратура Бостандыкского района города Алматы дал ответ адвокату Айман Умаровой с заглавием «Уважаемая Пупкина Залупкина». После происшествия три сотрудника Прокуратуры были освобождены от должности.

Примечания 

Прокуратура Казахстана
Правоохранительные органы Казахстана